Тимошенко Юрій Володимирович (1961) — український гвардієць. Народний депутат України 8-го скликання.
 Тимошенко Юрій Євгенович (1962) — депутат Парламенту Республіки Казахстан V та VI скликання, голова Координаційної ради об'єднання юридичних осіб «Рада українців Казахстану».
 Тимошенко Юрій Трохимович (1919—1986) — український артист естради й кіно (Тарапунька).